Жандарм:
 Жандарм — сотрудник военизированной полиции.
 Жандарм — кавалерист, служивший в особой разновидности тяжелой конницы.
 Жандарм — промежуточная вершина в горном хребте или на гребне.